Серге́й Никола́евич Па́влов:
 Павлов, Сергей Николаевич (в монашестве Иннокентий; 1952—2020) — советский и российский священнослужитель, игумен.
 Павлов, Сергей Николаевич (род. 1962) — советский и российский футболист; тренер.